Жадо́ () — французская фамилия. Известные носители:
 Жадо, Жан (1909—2009), бельгийский католический архиепископ.
 Жадо, Янник (род. 1967) — французский политик.